Žitňanská ist der Familienname folgender Personen:

 Jana Žitňanská (* 1974), slowakische Politikerin der Partei Nová väčšina
 Lucia Žitňanská (* 1964), slowakische Rechtsanwältin, Justizministerin und Mitglied des Nationalrats